Джарра (; ) — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Арбана Джарра — косовська журналістка
 Саїд Джарра — вигаданий персонаж і один з головних героїв телесеріалу «Загублені»